Бельви (Италия) — коммуна в Италии, регион Сардиния.
 Бельви (Франция) — коммуна во Франции, департамент Од.